Zkratka CAF může znamenat:

 Canadian Armed Forces – Kanadské ozbrojené síly
 případně Canadian Air Force – Kanadské vzdušné síly
 Common Assessment Framework – Společný hodnotící rámec 
 Confederation of African Football – africký fotbalový svaz
 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – španělský výrobce železniční techniky včetně vozidel